Simopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 John Simopoulos (1923–2015), griechisch-britischer Philosoph und Hochschullehrer
 Nana Simopoulos (* 1958), US-amerikanische Gitarristin, Bouzouki- und Sitar-Spielerin